Le tournoi de tennis US Indoors est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1978 se dispute à Minneapolis du 9 au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Virginia Wade, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Kerry Reid et Wendy Turnbull.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis US Indoors
 Saison 1978 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1978
US Indoors
Tennis aux États-Unis en 1978
Événement sportif à Minneapolis
Tennis en octobre 1978